Municipio de Low Gap puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Low Gap (condado de Newton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Low Gap (condado de Johnson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.